

Patronyme 
  (1884-1977), juriste allemand
 Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturge allemand
 Prix Bertolt-Brecht, prix littéraire de la ville d'Augsbourg
 George Brecht (1926-2008), artiste américain 
  (1924-2009), poète américain

Prénom
 Brecht Capon (né en 1988), footballeur belge
  (né en 1967), athlète néerlandais

Toponyme 
 Brecht, commune de Belgique de la province d'Anvers
 Brecht, ville d'Allemagne dans la Rhénanie-Palatinat

Autres 
  
 Brecht, un film allemand en deux parties de 2019 réalisé par Heinrich Breloer 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme